Carl Urstein (zm. 1994) – amerykański kantor
 Józef Urstein (1884–1923) – polski piosenkarz i aktor
 Ludwik Urstein (1874-1939) – polski pianista
 Maurycy Urstein (1872–1940) – polski lekarz psychiatra
 Stanisław Urstein (1915–1970) – polski pianista